Janka steht für:
 Janka (Name), einen Vor- und Familiennamen
 die Janka (Dysna), Nebenfluss der Dysna in Belarus
 Janka (Band), eine deutsche Indie-Pop-Band
 eine Maßeinheit für die Härte von Holz, siehe Janka-Härte-Test
 den polnischen Originaltitel von Janna (Fernsehserie)